Muziek
Badly Drawn Boy, een Engelse singer-songwriter
Billion Dollar Babies, een album van de Amerikaanse rockband Alice Cooper
Better Do Better, een album van de Indiase band Hard-Fi

Andere
BdB Bank, een voormalige Nederlandse bank
Bremgarten-Dietikon-Bahn, een voormalige Zwitserse spooronderneming
Belgische Darts Bond
Stopplaats Brandenborch, een voormalige stopplaats voor treinen in Nederland
Bundaberg, een stad in Australië (volgens de AITA-code voor internationale luchthavens)
Berkeley DB, een computer bibliotheek software